Waldeck steht für:
 Waldeck (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Waldeck (Adelsgeschlecht, Schwarzwald), ein im Südschwarzwald begütertes Geschlecht
 Waldeck zu Alten- und Hohenwaldeck, ein in Südbayern begütertes Geschlecht
 Boos von Waldeck, ein rheinisches Adelsgeschlecht
 Haus Waldeck, ein nordwestdeutsches Grafen- und Fürstengeschlecht

 die ehemalige Grafschaft Waldeck, später Fürstentum und Freistaat, heute Teil von Hessen
 den ehemaligen Landkreis Waldeck, heute Teil des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Hessen
 die ehemalige Herrschaft Waldeck (Hunsrück) um die Burg Waldeck im Hunsrück
 die ehemalige Herrschaft Waldeck (Oberpfalz) Burgruine Waldeck in der Oberpfalz
 die ehemalige Herrschaft Waldeck (Odenwald) um die Burg Waldeck im Odenwald
 die ehemalige Grafschaft Hohenwaldeck in Bayern um die Burg Hohenwaldeck am Schliersee

Waldeck ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Waldeck (Fichtenberg), Wohnplatz der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Waldeck (Kirchberg an der Jagst), Aussiedlerhofgruppe im Stadtteil Gaggstatt von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Waldeck (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach
 Waldeck (Wolfegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg
 Bayern
 Waldeck (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Waldeck (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau
 Waldeck (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth
 Waldeck (Merkendorf), Ortsteil der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach,
 Waldeck (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau
 Brandenburg
 Waldeck (Grünheide (Mark)), Wohnplatz der Gemeinde Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree
 Waldeck (Mittenwalde), Ortsteil der Stadt Mittenwalde, Landkreis Dahme-Spreewald
 Hessen
 Waldeck (Stadt), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Waldeck (Stadt Waldeck), Ortsteil der Stadt Waldeck
 Mecklenburg-Vorpommern
 Waldeck (Dummerstorf), Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf, Landkreis Rostock 
 Waldeck (Upahl), Ortsteil der Gemeinde Upahl, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Rheinland-Pfalz
 Waldeck (Thalfang), Ortsteil der Gemeinde Thalfang, Landkreis Bernkastel-Wittlich 
 Thüringen
 Waldeck (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis

Waldeck ist der Name folgender Orte im Ausland:
 Orava (deutscher Name: Waldeck), eine Gemeinde in Estland
 Waldeck (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Waldeck (Texas), Stadt in Texas in den Vereinigten Staaten
 Waldeck (Éguelshardt), Weiler und gleichnamigen Burg und Weiher in der Gemeinde Éguelshardt (dt. Egelshardt), Lothringen, Frankreich

Siehe auch:
 Burg Waldeck
 Haus Waldeck (Begriffsklärung)
 Charte Waldeck
 Forsthaus Waldeck
 Justizvollzugsanstalt Waldeck
 Pumpspeicherkraftwerk Waldeck
 Waldecker
 Waldegg (Begriffsklärung)
 Waldek
 Meyer-Waldeck
 Valdec
 Waldeneck